Classic kan syfta på:

 Classic (motorbåtsport) – en öppen racingklass
 Classic (snooker) – en tidigare professionell snookerturnering
 Classic kaffe – varumärke för kaffe från Arvid Nordqvist H.A.B.
 Macintosh Classic – en persondator av Macintoshtyp
 SC Classic – en innebandyklubb från Tammerfors, Finland